Lemmonier ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Augustin Lemmonier (1793–1875), französischer Opernsänger (Bariton)
 Louise-Thérèse-Antoinette Lemmonier-Regnault (1789–1866), französische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Camille Lemonnier (1844–1913), belgischer Erzähler des Naturalismus